Le premier-né est l'aîné de la fratrie d'une famille.
Dans la tradition juive, le rachat du premier-né est une coutume selon laquelle tout père doit racheter son enfant, le premier-né masculin à Dieu.
Dans la christologie, Jésus de Nazareth est appelé premier-né de la création.